PFK Clubul Sportiv Central al Armatei Moscova, abreviat CSCA Moscova, cunoscut mai mult după pronunția în rusă ȚSKA Moscova, este un club de fotbal din Moscova, Rusia, care evoluează în Prima Ligă Rusă. Clubul își dispută meciurile de acasă pe Arena CSKA, ce are o capacitate de 30.000 locuri.

Fondat în 1911, ȚSKA a avut cea mai de succes perioadă după Al Doilea Război Mondial, câștigând 5 titluri în 6 sezoane. Per total echipa a cucerit 7 campionate ale URSS, inclusiv ultimul sezon din istorie - 1991-92. De asemenea clubul a câștigat 4 titluri de campioană a Rusiei, și Cupa UEFA 2004-2005.

ȚSKA a fost echipa oficială a armatei sovietice în perioada comunistă. De la Dezmembrarea Uniunii Sovietice, clubul a devenit privat, Ministerul Apărării fiind unul din acționari. Corporația Sibneft a businessmanului rus Roman Abramovici a fost principalul sponsor al clubului între 2004 și 2006.

Palmares

Național
 Prima Ligă Rusă (5): 2003, 2005, 2006, 2012-2013, 2013–14
Vicecampioană (4): 2002, 2004, 2008, 2010

 Campionatul URSS (7): 1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1970, 1991
Vicecampioană (5): 1938, 1945, 1949, 1990, 1998

 Cupa Rusiei (7): 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013
Finalistă (1): 2000

 Cupa URSS (5): 1945, 1948, 1951, 1955, 1991
Finalistă (5): 1944, 1967, 1992, 1993, 1994

 Supercupa Rusiei: (5): 2004, 2006, 2007, 2009, 2013 
Finalistă (3): 2003, 2010, 2011

 Cupa Progresului: (1): 1990

Internațional
 Cupa UEFA (1): 2004–05

 Supercupa Europei
Finalistă (1): 2005

Neoficiale

Cupa Primului Canal (1): 2007

Copa del Sol (1): 2010

Cupa La Manga (1): 2013

Jucători

Lotul  actual

Împrumutați

Numere retrase
12 –  Clubul suporterilor (al 12-lea om)
16 –  Serhii Perhun, portar (2001) – onorat post-mortem

Echipa tehnică 

La 26 octombrie 2011, conform site-ului oficial al ligii ruse

Jucători notabili 

URSS/Rusia
  Iuri Adjem
  Valentin Afonin
  German Apuhtin
  Vladimir Astapovski
  Anatoli Bașașkin
  Yozhef Betsa
  Vsevolod Bobrov
  Valentin Bubukin
  Viaceslav Hanov
  Iuri Chesnokov
  Serghei Dmitriev
  Serghei Fokin
  Iuri Istomin
  Vladimir Kaplicinîi
  Vagiz Hidiatullin
  Anatoly Krutikov
  Nikolai Manoșin
  Valentin Nikolaiev
  Valeri Novikov
  Iuri Nîrkov
  Mihail Perevalov
  Aleksandr Petrov
  Viktor Ponedelnik
  Igor Ponomariov
  Anatoli Porhunov
  Boris Razinski
  Viktor Samohin
  Albert Șesterniov
  Andrei Sidelnikov
  Valeri Șmarov
  Aleksandr Tarhanov
  Viktor Ianușevski
  Gheorghi Iarțev
  Mihail Ieremin
  Stepan Iurcișin
  Viktor Zviaghințev
   Dmitri Galiamin
   Andrei Ivanov
   Dmitri Harin
   Dmitri Kuznețov
   Igor Korneev
   Oleg Sergheiev
   Vladimir Tatarciuk
   Andrei Moh
   Valeri Broșin
   Serghei Șmatovalenko

  Serghei Șustikov
  Valeri Karpin
  Andrei Piatnițki
  Andrei Afanasiev
  Igor Akinfeev
  Evgeni Aldonin
  Alexei Berezuțki
  Vasili Berezuțki
  Maxim Bokov
  Evgheni Bușmanov
  Viaceslav Daiev
  Alan Dzagoev
  Ilșat Faizulin
  Serghei Filippenkov
  Vladimir Gabulov
  Rolan Gusev
  Serghei Ignașevici
  Dmitri Hohlov
  Dmitri Kiricenko
  Serghei Kolotovkin
  Oleg Kornauhov
  Alan Kusov
  Vladimir Lebed
  Veniamin Mandrîkin
  Iuri Matveiev
  Valeri Minko
  Ruslan Nigmatullin
  Andrei Novosadov
  Denis Popov
  Vladislav Radimov
  Serghei Semak
  Igor Semșov
  Dmitri Sennikov
  Andrei Solomatin
  Evgheni Varlamov
  Renat Ianbaiev
  Igor Ianovski
  Artiom Ienin
  Denis Ievsikov
  Iuri Jirkov
   Vladislav Lemish

Țări din fosta URSS

  Yervand Krbachyan
  Andrey Movsisyan
  Tigran Petrosyan
  Deni Gaisumov

  Dmitriy Kramarenko
  Vyacheslav Geraschenko
  Vadim Skripchenko
  Nugzar Lobzhanidze
  Askhat Kadyrkulov
  Maksim Nizovtsev
  Aivars Drupass
  Juris Laizāns
  Valdas Ivanauskas
  Edgaras Jankauskas
  Deividas Šemberas
  Vladimir Cosse
  Serghei Dadu
  Oleg Shishkin
  Yuri Baturenko
  Andrei Manannikov
  Valeri Sarychev
  Dmitri Khomukha
  Yuri Dudnyk
  Ihor Kutepov
  Timerlan Huseinov
  Serhiy Perkhun
  Bohdan Shershun
  Dmytro Tiapushkin
  Ulugbek Bakayev
  Gennadi Denisov
  Davranjon Faiziev
  Alexander Geynrikh

Europa

  Elvir Rahimić
  Ivica Olić
  Jiří Jarošík
  Tomáš Necid
  Dawid Janczyk
  Miloš Krasić
  Marek Hollý
  Caner Erkin

America de Sud

  Daniel Carvalho
  Dudu Cearense
  Jô
  Vágner Love

Africa

  Ouwo Moussa Maazou
  Chidi Odiah

Istoric evoluții 

 URSS
{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Sezon
! Div.
! Poz.
! M
! V
! E
! Î
! GM
! GP
! Pct.
!Cupa URSS
!colspan=2|Europa
!Note
!Golgheter
!Antrenor
|-
|align=center|1936(s)
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|6
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|3
|align=center|13
|align=center|18
|align=center|11
|align=center|-
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Șelagin - 3
|align=center|Khalkiopov
|-
|align=center|1936(a)
|align=center|1
|align=center|8
|align=center|7
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|5
|align=center|9
|align=center|20
|align=center|11
|align=center|Șaisprezecimi
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Mitronov/Isaev - 2
|align=center|Khalkiopov
|-
|align=center|1937
|align=center|1
|align=center|9
|align=center|16
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|12
|align=center|18
|align=center|43
|align=center|23
|align=center bgcolor=bronze|Semifinale
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Kireev - 5
|align=center|Rutshinsky
|-
|align=center|1938
|align=center|1
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|25
|align=center|17
|align=center|3
|align=center|5
|align=center|52
|align=center|24
|align=center|37
|align=center|Turul 1
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|G.Fedotov - 20
|align=center|Zhiboedov
|-
|align=center|1939
|align=center|1
|align=center bgcolor=bronze|3
|align=center|26
|align=center|14
|align=center|4
|align=center|8
|align=center|68
|align=center|43
|align=center|32
|align=center|Sferturi de finală
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|G.Fedotov - 21
|align=center|Zhiboedov
|-
|align=center|1940
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|24
|align=center|10
|align=center|9
|align=center|5
|align=center|46
|align=center|35
|align=center|29
|align=center|-
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|G.Fedotov - 21
|align=center|Bukhteev
|-
|align=center|1941
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Bukhteev
|-
|align=center|1942
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1943
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1944
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center bgcolor=silver|Finalistă
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Nikishin/Arkadyev
|-
|align=center|1945
|align=center|1
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|22
|align=center|18
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|69
|align=center|23
|align=center|39
|align=center bgcolor=gold|Câștigătoare
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Bobrov - 24
|align=center|Arkadyev
|-
|align=center|1946
|align=center|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|22
|align=center|17
|align=center|3
|align=center|2
|align=center|55
|align=center|13
|align=center|37
|align=center|Sferturi de finală
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Nikolayev - 16
|align=center|Arkadyev
|-
|align=center|1947
|align=center|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|24
|align=center|17
|align=center|6
|align=center|1
|align=center|61
|align=center|16
|align=center|40
|align=center bgcolor=bronze|Semifinale
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Nikolayev/Bobrov - 14
|align=center|Arkadyev
|-
|align=center|1948
|align=center|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|26
|align=center|19
|align=center|3
|align=center|4
|align=center|82
|align=center|30
|align=center|41
|align=center bgcolor=gold|Câștigătoare
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Bobrov - 23
|align=center|Arkadyev
|-
|align=center|1949
|align=center|1
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|34
|align=center|22
|align=center|7
|align=center|5
|align=center|86
|align=center|30
|align=center|51
|align=center bgcolor=bronze|Semifinale
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|G.Fedotov - 18
|align=center|Arkadyev
|-
|align=center|1950
|align=center|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|36
|align=center|20
|align=center|13
|align=center|3
|align=center|91
|align=center|31
|align=center|53
|align=center bgcolor=bronze|Semifinale
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Koverznev - 21
|align=center|Arkadyev
|-
|align=center|1951
|align=center|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|28
|align=center|18
|align=center|7
|align=center|3
|align=center|53
|align=center|19
|align=center|43
|align=center bgcolor=gold|Câștigătoare
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Grinin/Solovyov - 10
|align=center|Arkadyev
|-
|align=center|1952
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Arkadyev
|-
|align=center|1953
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1954
|align=center|1
|align=center|6
|align=center|24
|align=center|8
|align=center|8
|align=center|8
|align=center|30
|align=center|29
|align=center|24
|align=center|Sferturi de finală
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Fyodorov - 6
|align=center|Pinaichev
|-
|align=center|1955
|align=center|1
|align=center bgcolor=bronze|3
|align=center|22
|align=center|12
|align=center|7
|align=center|3
|align=center|35
|align=center|20
|align=center|31
|align=center bgcolor=gold|Câștigătoare
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Yemyshev/Belyaev - 8
|align=center|Pinaichev
|-
|align=center|1956
|align=center|1
|align=center bgcolor=bronze|3
|align=center|22
|align=center|10
|align=center|5
|align=center|7
|align=center|40
|align=center|32
|align=center|25
|align=center|-
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Belyaev - 15
|align=center|Pinaichev
|-
|align=center|1957
|align=center|1
|align=center|5
|align=center|22
|align=center|12
|align=center|2
|align=center|8
|align=center|51
|align=center|31
|align=center|27
|align=center bgcolor=bronze|Semifinale
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Buzunov - 16
|align=center|Pinaichev
|-
|align=center|1958
|align=center|1
|align=center bgcolor=bronze|3
|align=center|22
|align=center|9
|align=center|9
|align=center|4
|align=center|40
|align=center|25
|align=center|27
|align=center|Optimi de finală
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Apukhtin - 10
|align=center|Arkadyev
|-
|align=center|1959
|align=center|1
|align=center|9
|align=center|22
|align=center|8
|align=center|3
|align=center|11
|align=center|29
|align=center|27
|align=center|19
|align=center|-
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Apukhtin - 9
|align=center|Arkadyev
|-
|align=center|1960
|align=center|1
|align=center|6
|align=center|30
|align=center|15
|align=center|2
|align=center|13
|align=center|45
|align=center|35
|align=center|32
|align=center|Optimi de finală
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Streshniy - 12
|align=center|Pinaichev
|-
|align=center|1961
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|30
|align=center|16
|align=center|6
|align=center|8
|align=center|61
|align=center|43
|align=center|38
|align=center|Turul 1
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Mamykin - 18
|align=center|Beskov
|-
|align=center|1962
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|32
|align=center|14
|align=center|12
|align=center|6
|align=center|39
|align=center|22
|align=center|40
|align=center|Șaisprezecimi de finală
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|V.Fedotov - 6
|align=center|Beskov
|-
|align=center|1963
|align=center|1
|align=center|7
|align=center|38
|align=center|14
|align=center|17
|align=center|7
|align=center|39
|align=center|27
|align=center|45
|align=center|Șaisprezecimi de finală
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|V.Fedotov - 8
|align=center|Solovyov
|-
|align=center|1964
|align=center|1
|align=center bgcolor=bronze|3
|align=center|32
|align=center|16
|align=center|11
|align=center|5
|align=center|49
|align=center|23
|align=center|43
|align=center|Sferturi de finală
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|V.Fedotov - 16
|align=center|Solovyov/Nikolayev
|-
|align=center|1965
|align=center|1
|align=center bgcolor=bronze|3
|align=center|32
|align=center|14
|align=center|10
|align=center|8
|align=center|38
|align=center|24
|align=center|38
|align=center|Optimi de finală
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Kazakov - 15
|align=center|Nikolayev
|-
|align=center|1966
|align=center|1
|align=center|5
|align=center|36
|align=center|16
|align=center|9
|align=center|11
|align=center|60
|align=center|45
|align=center|41
|align=center|Șaisprezecimi de finală
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Kazakov - 15
|align=center|Shaposhnikov
|-
|align=center|1967
|align=center|1
|align=center|9
|align=center|36
|align=center|12
|align=center|12
|align=center|12
|align=center|35
|align=center|35
|align=center|36
|align=center bgcolor=silver|Finalistă
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Shulyatitsky - 6
|align=center|Shaposhnikov/Kalinin/Bobrov
|-
|align=center|1968
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|38
|align=center|20
|align=center|10
|align=center|8
|align=center|50
|align=center|30
|align=center|50
|align=center|Optimi de finală
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Polikarpov - 10
|align=center|Bobrov
|-
|align=center|1969
|align=center|1
|align=center|6
|align=center|32
|align=center|13
|align=center|11
|align=center|8
|align=center|25
|align=center|18
|align=center|37
|align=center bgcolor=bronze|Semifinale
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Abduraimov - 7
|align=center|Bobrov
|-
|align=center|1970
|align=center|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|32
|align=center|20
|align=center|5
|align=center|7
|align=center|46
|align=center|17
|align=center|45
|align=center|Optimi de finală
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Kopeikin - 15
|align=center|Nikolayev
|-
|align=center|1971
|align=center|1
|align=center|12
|align=center|30
|align=center|7
|align=center|12
|align=center|11
|align=center|34
|align=center|36
|align=center|26
|align=center|Optimi de finală
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Kopeikin - 8
|align=center|Nikolayev
|-
|align=center|1972
|align=center|1
|align=center|5
|align=center|30
|align=center|15
|align=center|4
|align=center|11
|align=center|37
|align=center|33
|align=center|34
|align=center bgcolor=bronze|Semifinale
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Polikarpov/Dorofeev/Tellinger - 6
|align=center|Nikolayev
|-
|align=center|1973
|align=center|1
|align=center|10
|align=center|30
|align=center|10
|align=center|9
|align=center|11
|align=center|33
|align=center|36
|align=center|25
|align=center|Sferturi de finală
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Dorofeev - 9
|align=center|Nikolayev
|-
|align=center|1974
|align=center|1
|align=center|13
|align=center|30
|align=center|7
|align=center|12
|align=center|11
|align=center|28
|align=center|33
|align=center|26
|align=center|Optimi de finală
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|V.Fedotov/Smirnov - 5
|align=center|Agapov
|-
|align=center|1975
|align=center|1
|align=center|13
|align=center|30
|align=center|6
|align=center|13
|align=center|11
|align=center|29
|align=center|36
|align=center|25
|align=center bgcolor=bronze|Semifinale
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Kopeikin - 13
|align=center|Tarasov
|-
|align=center|1976(s)
|align=center|1
|align=center|7
|align=center|15
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|20
|align=center|16
|align=center|15
|align=center|-
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Kopeikin - 6
|align=center|Mamykin
|-
|align=center|1976(a)
|align=center|1
|align=center|7
|align=center|15
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|21
|align=center|16
|align=center|15
|align=center|Sferturi de finală
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Kopeikin - 8
|align=center|Mamykin
|-
|align=center|1977
|align=center|1
|align=center|14
|align=center|30
|align=center|5
|align=center|17
|align=center|8
|align=center|28
|align=center|39
|align=center|27
|align=center|Optimi de finală
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Chesnokov - 12
|align=center|Mamykin/Bobrov
|-
|align=center|1978
|align=center|1
|align=center|6
|align=center|30
|align=center|14
|align=center|4
|align=center|12
|align=center|36
|align=center|40
|align=center|32
|align=center|Optimi de finală
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Belenkov - 8
|align=center|Bobrov
|-
|align=center|1979
|align=center|1
|align=center|8
|align=center|34
|align=center|12
|align=center|8
|align=center|14
|align=center|46
|align=center|46
|align=center|32
|align=center bgcolor=bronze|Semifinale
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Chesnokov - 16
|align=center|Shaposhnikov
|-
|align=center|1980
|align=center|1
|align=center|5
|align=center|34
|align=center|13
|align=center|12
|align=center|9
|align=center|36
|align=center|32
|align=center|36
|align=center|Optimi de finală
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Tarkhanov - 14
|align=center|Bazilevich
|-
|align=center|1981
|align=center|1
|align=center|6
|align=center|34
|align=center|14
|align=center|9
|align=center|11
|align=center|39
|align=center|33
|align=center|37
|align=center|Optimi de finală
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Chesnokov - 9
|align=center|Bazilevich
|-
|align=center|1982
|align=center|1
|align=center|15
|align=center|34
|align=center|10
|align=center|9
|align=center|15
|align=center|41
|align=center|46
|align=center|29
|align=center|Calificări
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Tarkhanov - 16
|align=center|Bazilevich/Shesternev 
|-
|align=center|1983
|align=center|1
|align=center|12
|align=center|34
|align=center|11
|align=center|12
|align=center|11
|align=center|37
|align=center|33
|align=center|32
|align=center bgcolor=bronze|Semifinale
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Kolyadko - 13
|align=center|Shesternev 
|-
|align=center|1984
|align=center|1
|align=center bgcolor=pink|18
|align=center|34
|align=center|5
|align=center|9
|align=center|20
|align=center|24
|align=center|55
|align=center|19
|align=center|Sferturi de finală
|align=center|
|align=center|
|align=center|Retrogradată
|align=center|Shtromberger - 4
|align=center|Morozov
|-
|align=center|1985
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|42
|align=center|21
|align=center|14
|align=center|7
|align=center|81
|align=center|37
|align=center|56
|align=center|Sferturi de finală
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Shmarov - 29
|align=center|Morozov
|-
|align=center|1986
|align=center|2
|align=center bgcolor=lightgreen|1
|align=center|47
|align=center|27
|align=center|9
|align=center|11
|align=center|65
|align=center|35
|align=center|63
|align=center|Șaisprezecimi de finală
|align=center|
|align=center|
|align=center|Promovată
|align=center|Berezin - 19
|align=center|Morozov
|-
|align=center|1987
|align=center|1
|align=center bgcolor=pink|15
|align=center|30
|align=center|7
|align=center|11
|align=center|12
|align=center|26
|align=center|35
|align=center|24
|align=center|Șaisprezecimi de finală
|align=center|
|align=center|
|align=center|Retrogradată
|align=center|Tatarciuk - 6
|align=center|Morozov
|-
|align=center|1988
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|42
|align=center|23
|align=center|10
|align=center|9
|align=center|69
|align=center|35
|align=center|56
|align=center|Optimi de finală
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Masalitin - 16
|align=center|Shaposhnikov
|-
|align=center|1989
|align=center|2
|align=center bgcolor=lightgreen|1
|align=center|42
|align=center|27
|align=center|10
|align=center|5
|align=center|113
|align=center|28
|align=center|64
|align=center|Calificări
|align=center|
|align=center|
|align=center|Promovată
|align=center|Masalitin - 32
|align=center|Sadyrin
|-
|align=center|1990
|align=center|1
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|24
|align=center|13
|align=center|5
|align=center|6
|align=center|43
|align=center|26
|align=center|31
|align=center bgcolor=bronze|Semifinale
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Masalitin/Korneev - 8
|align=center|Sadyrin
|-
|align=center|1991
|align=center|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|30
|align=center|17
|align=center|9
|align=center|4
|align=center|57
|align=center|32
|align=center|43
|align=center bgcolor=gold|Câștigătoare
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Kuznețov - 12
|align=center|Sadîrin
|-
|align=center|1992
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center bgcolor=silver|Finalistă
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|Sadyrin
|}

 Rusia
{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Season
! Div.
! Poz.
! M
! V
! E
! Î
! GM
! GP
! Pct.
!Cupa Rusiei
!colspan=2|Europa
!Note
!Golgheter
!Antrenor
|-
|align=center|1992
|align=center|1
|align=center|5
|align=center|26
|align=center|13
|align=center|7
|align=center|6
|align=center|46
|align=center|29
|align=center|33
|align=center bgcolor=silver|Finalistă
|align=center|LC
|align=center|Faza grupelor
|align=center|
|align=center| Grișin - 10
|align=center| Sadîrin/ Kostîlev
|-
|align=center|1993
|align=center|1
|align=center|9
|align=center|34
|align=center|12
|align=center|6
|align=center|16
|align=center|43
|align=center|45
|align=center|42
|align=center bgcolor=silver|Finalistă
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center| Faizulin/ Sergheev - 8
|align=center| Kostîlev/ Kopeikin
|-
|align=center|1994
|align=center|1
|align=center|10
|align=center|30
|align=center|8
|align=center|10
|align=center|12
|align=center|30
|align=center|32
|align=center|26
|align=center|Optimi de finală
|align=center|CC
|align=center|Calificări
|align=center|
|align=center| Faizulin/ Sergheev - 5
|align=center| Kopeikin/ Tarhanov
|-
|align=center|1995
|align=center|1
|align=center|6
|align=center|30
|align=center|16
|align=center|5
|align=center|9
|align=center|56
|align=center|34
|align=center|53
|align=center|Sferturi de finală
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center| Karsakov - 10
|align=center| Tarhanov
|-
|align=center|1996
|align=center|1
|align=center|5
|align=center|34
|align=center|20
|align=center|6
|align=center|8
|align=center|58
|align=center|35
|align=center|66
|align=center|Optimi de finală
|align=center|UEFA
|align=center|1/32
|align=center|
|align=center| Hohlov/ Gherasimov - 10
|align=center| Tarhanov
|-
|align=center|1997
|align=center|1
|align=center|12
|align=center|34
|align=center|11
|align=center|9
|align=center|14
|align=center|31
|align=center|42
|align=center|42
|align=center|Sferturi de finală
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center| Kulik - 9
|align=center| Sadîrin
|-
|align=center|1998
|align=center|1
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|30
|align=center|17
|align=center|5
|align=center|8
|align=center|50
|align=center|22
|align=center|56
|align=center bgcolor=bronze|Semifinale
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center| Kulik - 14
|align=center| Sadîrin/Dolmatov
|-
|align=center|1999
|align=center|1
|align=center bgcolor=bronze|3
|align=center|30
|align=center|15
|align=center|10
|align=center|5
|align=center|56
|align=center|29
|align=center|55
|align=center bgcolor=silver|Finalistă
|align=center|LC
|align=center|Preliminarii
|align=center|
|align=center| Kulik - 14
|align=center| Dolmatov
|-
|align=center|2000
|align=center|1
|align=center|8
|align=center|30
|align=center|12
|align=center|5
|align=center|13
|align=center|45
|align=center|39
|align=center|41
|align=center|Optimi de finală
|align=center|UEFA
|align=center|Runda 1
|align=center|
|align=center| Kulik - 10
|align=center| Dolmatov/ Sadîrin
|-
|align=center|2001
|align=center|1
|align=center|7
|align=center|30
|align=center|12
|align=center|11
|align=center|7
|align=center|39
|align=center|30
|align=center|47
|align=center bgcolor=gold|Câștigătoare
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center| Ranđelović - 8
|align=center| Sadîrin/ Kuznetsov
|-
|align=center|2002
|align=center|1
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|30
|align=center|21
|align=center|3
|align=center|6
|align=center|60
|align=center|27
|align=center|66
|align=center|Șaisprezecimi de finală
|align=center|UEFA
|align=center|Runda 2
|align=center|
|align=center| Gusev/ Kiricenko - 15
|align=center| Gazzaev
|-
|align=center|2003
|align=center|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|30
|align=center|17
|align=center|8
|align=center|5
|align=center|56
|align=center|32
|align=center|59
|align=center|Sferturi de finală
|align=center|LC
|align=center|Preliminarii
|align=center|
|align=center| Gusev - 9
|align=center| Gazzaev
|-
|align=center|2004
|align=center|1
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|30
|align=center|17
|align=center|9
|align=center|4
|align=center|53
|align=center|22
|align=center|60
|align=center bgcolor=gold|Câștigătoare
|align=center|UEFA
|align=center bgcolor=gold|Câștigătoare
|align=center|LC — Faza grupelor
|align=center| Olić/ Vagner/ Kiricenko - 9
|align=center| Artur Jorge/ Gazzaev
|-
|align=center|2005
|align=center|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|30
|align=center|18
|align=center|8
|align=center|4
|align=center|48
|align=center|20
|align=center|62
|align=center bgcolor=gold|Câștigătoare
|align=center|UEFA
|align=center|Faza grupelor
|align=center|
|align=center| Olić - 10
|align=center| Gazzaev
|-
|align=center|2006
|align=center|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|30
|align=center|17
|align=center|7
|align=center|6
|align=center|47
|align=center|28
|align=center|58
|align=center bgcolor=gold|Câștigătoare
|align=center|UEFA
|align=center|Șaisprezecimi de finală
|align=center|LC — Faza grupelor
|align=center| Jô - 14
|align=center| Gazzaev
|-
|align=center|2007
|align=center|1
|align=center bgcolor=bronze|3
|align=center|30
|align=center|14
|align=center|11
|align=center|5
|align=center|43
|align=center|24
|align=center|53
|align=center|Optimi de finală
|align=center|LC
|align=center|Faza grupelor
|align=center|
|align=center| Jô/ Vagner - 13
|align=center| Gazzaev
|-
|align=center|2008
|align=center|1
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|30
|align=center|16
|align=center|8
|align=center|6
|align=center|53
|align=center|24
|align=center|56
|align=center bgcolor=gold|Câștigătoare
|align=center|UEFA
|align=center|Optimi de finală
|align=center|
|align=center| Vagner - 20
|align=center| Gazzaev
|-
|align=center|2009
|align=center|1
|align=center|5
|align=center|30
|align=center|16
|align=center|4
|align=center|10
|align=center|48
|align=center|30
|align=center|52
|align=center|Câștigătoare
|align=center|LC
|align=center|Optimi de finală
|align=center|
|align=center| Krasić,  Necid – 9
|align=center| Zico /  Juande Ramos /  Leonid Sluțki
|-
|align=center|2010
|align=center|1
|  style="text-align:center; background:silver;"|2
|align=center|30
|align=center|18
|align=center|8
|align=center|4
|align=center|51
|align=center|22
|align=center|59
|align=center|Optimi de finală
|align=center|UEL
|align=center|Optimi de finală
|align=center|
|align=center| Vagner – 9
|align=center| Leonid Sluțki
|-
|align=center|2011/12
|align=center|1
|  style="text-align:center; background:bronze;"|3
|align=center|44
|align=center|19
|align=center|9
|align=center|16
|align=center|72
|align=center|47
|align=center|73
|align=center|Optimi de finală
|align=center|LC
|align=center|Optimi de finală
|align=center|
|align=center| Doumbia - 28
|align=center| Leonid Sluțki
|-
|align=center|2012/13
|align=center|1
|  style="text-align:center; background:gold;"|1
|align=center|30
|align=center|20
|align=center|4
|align=center|6
|align=center|49
|align=center|25
|align=center|64
|  style="text-align:center; background:gold;"|Câștigătoare
|align=center|EL
|align=center|Preliminarii
|align=center|
|align=center| Musa - 11
|align=center| Leonid Sluțki
|-
|align=center|2013/14
|align=center|1
|  style="text-align:center; background:gold;"|1
|align=center|30
|align=center|20
|align=center|4
|align=center|6
|align=center|49
|align=center|26
|align=center|64
|align=center|Semifinale
|align=center|LC
|align=center|Faza grupelor
|align=center|
|align=center| Doumbia - 18
|align=center| Leonid Sluțki
|}

Recorduri interne 
În campionat doar.

Meciuri jucate 
  Vladimir Fedotov: 381
  Vladimir Polikarpov: 341
  Dmitri Bagrich: 312
    Dmitri Galiamin: 292
    Dmitri Kuznetsov: 291
  Sergei Semak: 289
  Vladimir Kaplichny: 288
  Albert Shesternyov: 278
  Aleksei Berezutski: 267
  Vasili Berezutski: 263
  Igor Akinfeev: 261
  Sergei Ignashevich: 257
  Deividas Semberas: 254
  Yuri Chesnokov: 252
  Aleksandr Tarkhanov: 249
  Valeri Novikov: 245
  Mikhail Kolesnikov: 244
  Sergei Fokin: 242
  Valeri Minko: 242
  Elvir Rahimić: 239

Goluri marcate 
  Grigory Fedotov: 126
  Vladimir Fedotov: 93
  Vágner Love: 85
  Vsevolod Bobrov: 82
  Vladimir Dyomin: 81
  Valentin Nikolaev: 79
  Aleksei Grinin: 76
  Vladimir Polikarpov: 74
  Valeri Masalitin: 73
  Yuri Chesnokov: 72
  Boris Kopeikin: 71
  Sergei Semak: 68
  Aleksandr Tarkhanov: 61
  Yuri Belyayev: 52
    Dmitri Kuznetsov: 49
  Vladimir Kulik: 48
    Igor Korneev: 48
   Vladimir Tatarciuk: 44
    Oleg Sergeiev: 43
  German Apuhtin: 41

Players highlighted in bold are still playing professionally.

Antrenori

Cluburi afiliate
  FK Partizan
 ȚSKA Sofia
 PAOK Salonic
 Widzew Łódź
 FC Steaua București

Referințe

Bibliografie
 Marc Bennetts, 'Football Dynamo – Modern Russia and the People's Game,' Virgin Books, (March 2009), 0753513196

Legături externe 

 Site web oficial

Cluburi rusești de fotbal
Moscova
Fondări în 1911
 Fotbal